Khat ou Qat, feuilles séchées contenant des substances aux propriétés psychotropes  provenant d'un arbuste africain dont le nom botanique est Catha edulis ;
 Khat, coiffe constituant la partie principale du Némès, couvrant le haut et l'arrière de la tête (Égypte antique).

Homonymie